Икона Божье Матери Подхорной — католическая чудотворная икона римского канона. Находится в Троицкой церкви в Глубоком .

История 
Первоначально располагалась в часовне под хорами при входе в кармелитскую церковь Успения Божией Матери в Глубоком, основанную в 1639 году. мстиславский воеводой Юсеф Корсак . После роспуска монастыря и переосвящения храма в Православную церковь икона была передана приходскому Троицкому храму, где и находится по сей день.

Описание 

Икона написана на холсте, по характеру росписи святыню можно отнести к середине 18 века., примерно в то же время была изготовлена металлическая мантия с коронами и сияющими нимбами . Черты лика Божией Матери мелкие, тонкие, напоминают образ на иконе из церкви св. Терезы в Вильнюсе . Композицию расширяет пурпурная завеса, окутывающая фигуру Марии . Кроме того, вверху изображены Бог Отец и Святой Дух .

Также на иконе было много обетов, которые до сих пор видны на картине 1930-х годов, но впоследствии были утеряны.

Ссылки 

 ЧУДЕСА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СОБРАНИЕ

Иконография Богоматери
Католическая иконография Богоматери
Иконы Богоматери по алфавиту
Страницы с непроверенными переводами